Védegylet – reformkori iparvédelmi egyesület
 Védegylet – civilszervezet